Příjmení Parrish nese více různých osobností:

 Hunter Parrish (* 1987) – americký herec a zpěvák
 Janel Parrish (* 1988) – americká herečka, zpěvačka a skladatelka
 Maxfield Parrish (1870–1966) – americký malíř a ilustrátor